Żarnówka Duża – część miejscowości Międzybrodzie Bialskie
 Żarnówka Duża – potok, dopływ Soły